Johann Heinrich Hottinger ist der Name folgender Personen:

* Johann Heinrich Hottinger der Ältere (1620–1667), Schweizer Orientalist und Theologe
 Johann Heinrich Hottinger der Mittlere, bekannt als Heinrich Hottinger (1647–1692), Schweizer Orientalist
 Johann Heinrich Hottinger (Kristallograph) (1680–1756), Schweizer Kristallograph
 Johann Heinrich Hottinger der Jüngere (1681–1750), Schweizer reformierter Theologe, Orientalist und Hochschullehrer